Сергей Дроздов:
 Дроздов, Сергей Александрович (1955—2012) — советский и российский певец.
 Дроздов, Сергей Владимирович (1968—2022) — российский врач-эндоскопист, депутат Народного Хурала Бурятии.
 Дроздов, Сергей Григорьевич (1929—2016) — советский и российский вирусолог.
 Дроздов, Сергей Игоревич (род. 1960) — советский и российский хоккеист.
 Дроздов, Сергей Михайлович (род. 1969) — казахстанский ватерполист и тренер.